Селюн — фамилия.
 Селюн, Павел Николаевич (1990—2014) — белорусский преступник, казнённый за убийство своей девушки и её любовника.
 Селюн (Эйсмонт), Наталья Николаевна (род. 1984) — белорусская журналистка, пресс-секретарь Александра Лукашенко.